Malta Labour Party, een van de twee grootste en belangrijkste politieke partijen van Malta
 Mexicaanse Liberale Partij, een voormalige anarchistische Mexicaanse politieke partij
 My Little Pony, een speelgoedlijn van Hasbro
 My Little Pony: Vriendschap is betoverend, een tekenfilmserie gebaseerd op de speelgoedlijn
 MLP (motormerk), een historisch Belgisch motorfietsmerk

Personen:
 Marine Le Pen (1968), een Frans politica
 Mary-Louise Parker (1964), een Amerikaanse actrice